est un mot anglais signifiant « justifié ». Il peut faire référence à :

 , album de Justin Timberlake sorti le  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur FX.